Коракс, односно на латинском или енглеском Corax може да се односи на:
 Предраг Кораксић Коракс - српски карикатуриста
 лат. Corvus corax - назив за обичног гаврана
 Коракс из Сиракузе - старогрчки беседник, живео на Сицилији у V веку пне
 Corax UAV - британска беспилотна летелица